Devoto puede referirse a:

 Alguien que expresa devoción.
 Devoto Hnos., cadena de supermercados e hipermercados uruguaya.

A alguno de los siguientes lugares:
 Devoto, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina.
 Estación Devoto, estación del ferrocarril Belgrano, ubicada en la localidad anterior.
 Villa Devoto, barrio de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; en el cual podemos encontrar:
 la Cárcel de Devoto, establecimiento penitenciario.
 la Estación Devoto, del ferrocarril San Martín.
 La Estación Antonio Devoto, del ferrocarril Urquiza.
 La Plaza Devoto, nombre popular de la Plaza Arenales, parque de Buenos Aires, Argentina.

O a alguna de las siguientes personas:
 Antonio Devoto, empresario italiano.
 Daniel Devoto, escritor argentino, perteneciente a la llamada Generación del 40.
 Giacomo Devoto, glotólogo y lingüista italiano emigrado a la Argentina.
 Howard Devoto, músico británico.

Enlaces externos